bpw – codice ISO 639-3 della lingua bo (papua ew guiea)